Ри́мский метрополите́н () — подземная транспортная система в Риме. Открылась в  году. Состоит из трёх линий — линии А (оранжевая), линии B (синяя) и линии С (зелёная). В перспективе — строительство четвёртой линии D. Линии А и В пересекают город крест-накрест и имеют пересадочный узел на станции «Термини», после продления линии С на один перегон в 2018 году появился второй узел на станции «Сан-Джованни». В римском метрополитене действует линейно-маршрутная система движения поездов с двумя пересадочными станциями.

Управляющая компания метрополитена также контролирует пригородные железнодорожные сообщения. Первая линия — Рим — Лидо — соединяет город с приморской Остией и является практически частью метрополитена, используя аналогичные поезда. Линия Рим — Пантано считается узкоколейной железной дорогой, но фактически ближе к трамваю. Линия Рим — Норд пригородная железная дорога.

Метрополитен в Риме развит значительно слабее, чем в других европейских столицах. Общая длина путей составляет всего 60 км. Для сравнения — в Берлине это 151,7 км, в Москве — 435,7 км, а в Лондоне — 402 км.

Все станции римского метро открываются в 5:30, время закрытия зависит от линии и дня недели: с воскресенья по четверг последние поезда отправляются от конечных в 23:30, а по пятницам и субботам — в 1:30.

История 

Строительство метро в Риме было начато по приказу Бенито Муссолини в 1937 году. Завершить строительство планировалось к Всемирной выставке EUR-42, но начавшаяся Вторая мировая война помешала этим планам. Часть тоннелей, которые были построены, во время войны использовались в качестве бомбоубежищ.

Строительство было продолжено в 1948 году, и уже в 1955 году (9 февраля) была открыта первая линия B. Запустил движение поездов от станции «Термини» в сторону делового района EUR президент Итальянской республики Луиджи Эйнауди. 

Линия А была открыта в 1980 году, а линия С — в 2014.

Появление новых станций римского метро осложняется тем, что строители часто натыкаются на древнеримские артефакты (в 2017 году были сделаны две находки: казармы и дом II века с мозаикой и фресками, в 2018 году раскопали каменный дом, который мог принадлежать древнеримскому военачальнику). Если прокладка тоннелей возможна ниже уровня расположения большинства раскопок, то строительство вентиляционных шахт и выходов со станций вызывает немало сложностей, так как  они будут затрагивать культурный слой.  

В рамках соглашения властей Москвы и Рима об «обмене» станциями в московском метрополитене появилась станция «Римская» (открыта в 1995 году), а в Риме должна была появиться станция Mosca. Однако её открыли под названием Cipro («Кипр»), а станцию Mosca запланировали построить на ответвлении линии B после Jonio.

Сеть 
Метрополитен состоит из трёх линий и ответвления от станции Болонья на линии В.

Линия A 

Пересекает город с северо-запада на юго-восток и включает в себя 27 станций. Конечные — «Баттистини» и «Ананьина». Линия обозначается оранжевым цветом.

Проектирование было начато в 1959 году, линия планировалась перпендикулярной к уже существовавшей линии В. Работы над линией продолжились в 1964 году в районе Тусколана, но слабая организация работ вызвала ряд задержек. Первоначально предложенный метод строительства создал проблемы для движения наземного транспорта на юго-востоке города. Работа возобновилась снова через пять лет уже с использованием туннелей, которые позволили решить транспортные проблемы, но вызвали волну протестов, связанных с колебаниями, вызванными работой бурильных машин. Работа также часто прерывалась в связи с археологическими раскопками, особенно в районе Пьяцца делла Република.

В строй линия вступила в феврале 1980 года. В конце 90-х она была продлена до станции «Баттистини».

Линия B 

Несмотря на своё название, линия является первой в Риме. Она пересекает город с северо-востока на юго-запад и включает в себя 22 станции. Конечные — «Ребиббия», «Лаурентина» (расположена к востоку от EUR) и «Йонио» Она обозначается синим цветом.

Проектирование линии началось в 30-х годах, когда фашистское правительство находилось в поиске способа связать между собой вокзал Термини и новый район на юге города, где планировалось строительство комплекса к всемирной выставке, которая должна была пройти в городе в 1942 году, но не состоялась из-за вступления Италии во Вторую мировую войну. Работы были прерваны, но часть туннелей между станциями «Термини» и «Пирамиде» была закончена и использовалась в качестве бомбоубежищ.

Работы возобновились в 1948 году, одновременно с перестройкой бывшего выставочного комплекса в коммерческий квартал. Официальное открытие состоялось 9 февраля 1955 года, регулярное движение поездов началось на следующий день.

В 1990 году линия была продлена от станции «Термини» до станции «Ребиббия» на востоке города и была полностью модернизирована.

В 2012 году на северо-востоке города было открыто ответвление линии B от станции «Болонья» до станции «Конка д’Оро» и организовано вилочное движение. В настоящий момент линия продлена до станции «Йонио».

Линия Рим — Лидо 
Сооружение линии началось после Первой мировой войны и было завершено в 1924 году. Функционировать она начала как паровая железная дорога, но уже год спустя была электрифицирована.

В настоящее время она является частью метрополитена, хотя и не связана с двумя основными линиями. Линия начинается возле станции «Пирамиде» линии B и тянется вдоль неё до станции «EUR Мальяна», после чего поворачивает на запад к Остии.

Линия C 

Линия свяжет Пантано и северную часть Рима. В результате линия станет первой, вышедшей за пределы города. 12 мая 2018 года линия была продлена до станции «Сан-Джованни» с пересадкой на линию А, проектируется участок до станции «Колизей» на линии В. Пересечение с запланированной линией D будет на станции «Пьяцца-Венециа». На всех станциях линии установлены платформенные раздвижные двери.

Первая часть линии включает в себя 15 станций от «Ченточелле» до «Пантано». Вторая часть продлит линию до «Пьяцца-Лоди» и будет включать в себя ещё 6 станций. Всего на линии запланировано 30 станций.

Оплата проезда 
Стоимость проезда в метро Рима составляет € 1.50, билет действителен в течение 100 минут с момента активации и может использоваться на других видах общественного транспорта. В продаже также имеются проездные билеты на 24 часа стоимостью € 7,00, на 48 часов — € 12,50, на 72 часа — € 18,00. Дети до 10 лет могут пользоваться любым общественным транспортом бесплатно, при условии, что они сопровождаются взрослым пассажиром с оплаченным билетом. Кроме этого существуют месячные — € 35,00 (именной) и € 53,00 (неименной), а также годовые проездные карты за € 250,00.

Примечания

Ссылки 

 Римский метрополитен
 Оператор общественного транспорта Рима
 Станции Римского метро
 Рим на сайте Urban Rail
 Интерактивный метро гид по метро Рима